Кермен:

 Кермен — город в Болгарии
 Керме́н — газета на осетинском языке, выходила в 1920-21 годах.
 Кермен — революционная партия в Осетии.
 Кермен — традиционное дигорское мужское имя. В переводе с тюркского означает «крепость».
 Кермен — традиционное калмыцкое женское имя. В переводе с калмыцкого означает «белка».